Filippino – ciò che è pertinente alle Filippine
Filippino – variante linguistica del tagalog
Filippino – religioso membro della Confederazione dell'Oratorio di San Filippo Neri
Filippino – diminutivo del nome proprio di persona Filippo
Filippino Lippi – pittore italiano